Federação Internacional de Tênis
International Taekwondo Federation
Honda Fit
Faculdade Impacta Tecnologia

Desambiguações de siglas